Пётр Новиков:
 Новиков, Пётр Александрович (1797 — 1876) — поэт. 
 Новиков, Пётр Георгиевич (1907—1944) — советский генерал-майор.
 
 Новиков, Пётр Сосипатрович (1864—после 1917) — председатель Данковской уездной земской управы, член IV Государственной думы от Рязанской губернии.
 Новиков, Пётр Филиппович (1907—1974) — Герой Социалистического Труда.